DDR-Fußball-Oberliga 1973/1974 var Östtysklands högstadivision i fotboll den säsongen, bestod av 14 lag, och vanns av 1. FC Magdeburg för andra gången.

Sluttabell

Stahl Riesa fråntogs 2 poäng.

Källor

RSSSF, hämtdatum, 3 maj 2012

1973/1974
1973 i Östtyskland
1974 i Östtyskland
Fotbollssäsongen 1973/1974